Onverwacht (Gauteng), een plaats in de provincie Gauteng in Zuid-Afrika
 Onverwacht (KwaZoeloe-Natal), een grenspost op de grens tussen de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZoeloe-Natal en Swaziland
 Onverwacht (Limpopo), een plaats in de provincie Limpopo in Zuid-Afrika
 Onverwacht (meekrapstoof) (1755), een gebouwde meekrapstoof, aan de Dorpsweg te Ouddorp
 Onverwacht (Para), de hoofdplaats van het district Para in Suriname
 Onverwacht (plantage), een voormalige plantage in het Surinaamse district Para, waar nu bovengenoemde plaats zich bevindt 
 Onverwacht (Repin) (1884), een schilderij van de Russische kunstschilder Ilja Repin
 Onverwacht (televisieprogramma), Vlaams televisieprogramma
 Onverwachtgroep, ook wel Onverwacht Series, een bergformatie in Zuid-Afrika en Swaziland

Zie ook 
 Onverwacht Bezoek (2008-2010), een Nederlands televisieprogramma van de EO
 Onverwacht mosdiertje (Tricellaria inopinata), een mosdiertjessoort uit de familie van de Candidae